Un wigwam est un type d'habitation amérindienne. De plus :

Poésie 
 Wigwam éditions est une maison d'édition créée en 1991.

Musique 
 Wigwam est un groupe finlandais de rock progressif créé à la fin des années 1960 ;
  est une chanson de Bob Dylan sortie en 1970 ;
 Wig Wam est un groupe de musique glam rock norvégien fondé en 2001 ;
 WigWam est un duo de musique pop originaire de Londres créé en 2005.

Autres 
 The Wigwam est le nom d'un hôtel